Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2015 vond plaats van 10 tot en met 17 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië
Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Roger Federer met 6-4 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Pablo Cuevas en David Marrero. Zij versloegen in de finale Marcel Granollers en Marc López met 6-4 en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome